XT4 bezeichnet 
 Cadillac XT4, ein SUV-Modell von Cadillac
 Cray XT4, ein Supercomputer von Cray

Abkürzung